Het opnieuw opstarten van een systeem
ReBoot, een Canadese televisieserie
Reboot (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2022 
Reboot (fictie), het verwerpen van de continuïteit in een fictiewerk en weer van voor af aan beginnen.